2 miejscowości w Polsce: 
 Brzyście – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło 
 Brzyście – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Gawłuszowice